Лос Потрерос има више значења:

 Лос Потрерос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Потрерос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Потрерос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Потрерос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Потрерос (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Потрерос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Потрерос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Потрерос (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Потрерос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Потрерос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Потрерос (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Потрерос (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Потрерос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Потрерос (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Потрерос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Потрерос (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику